Jméno a příjmení Jan Březina nosí více osobností:

 Jan Březina (historik) (1877–1962) – český historik, fyzik a matematik
 Jan Březina (letec) (1914–1938) – český letec
 Jan Březina (překladatel) (1930–1994) – český filosof, pedagog a překladatel z němčiny
 Jan Březina (politik) (* 1954) – český politik, krajský hejtman a europoslanec
 Jan Březina (publicista) (* 1975) – český publicista, autor publikací o digitálním fotografování
 
Související články
 Březina (příjmení) – více nositelů příjmení